Czerwona Skałka (słow. Červena skalka) – szczyt w Tatrach Wysokich
 Tisovka – potok, dopływ Narewki